David Walker (autocoureur), een Australisch autocoureur
 David Walker (ruimtevaarder), een Amerikaans ruimtevaarder
 David Walker (roeier), een Brits roeier